Scratchen, een techniek binnen de muziek
 Scratch (programmeertaal), een programmeertaal
 Scratchspeler, een golfspeler met handicap nul
 scratch (wielrennen), een discipline bij het baanwielrennen
 Scratch, een documentaire uit 2001 van Doug Pray
 Scratch, een film uit 2010 van Jakob Rørvik
 Scratch Books, een Nederlandse uitgeverij